Sven Nystedt kan syfta på:

* Sven Nystedt (1863–1944), svensk militär 
 Sven Nystedt (1866–1951), svensk veterinär